Voici la liste des planètes mineures numérotées de 73001 à 74000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

73001-73100

73101-73200

73201-73300

73301-73400

73401-73500

73501-73600

73601-73700

73701-73800

73801-73900

73901-74000 

73001-74000